Мішо́г, Мішоґ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 200 км на південний схід від Парижа, 115 км на захід від Діжона, 45 км на північний схід від Невера.

Історія 

1 січня 2016 року Мішог і Домп'єрр-сюр-Ері було приєднано до муніципалітету Больє.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Мішог на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Мішог на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ньєвр

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Ньєвр